Osiedle Kolorowe w Bystrzycy Kłodzkiej
 Osiedle Kolorowe w Gdańsku
 Osiedle Kolorowe w Krakowie
 Osiedle Kolorowe w Opolu
 Osiedle Kolorowe w Zielonej Górze
 Osiedle Kolorowe w Dzierżoniowie